Open Skies-verdrag (1992), verdrag tussen NAVO- en voormalige Warschaupact-lidstaten om wederzijds het luchtruim open te stellen voor elkanders vliegtuigen om foto-, radar- en sinds 2006 ook infraroodbeelden te mogen maken van elkaars territorium om op deze wijze de vrede te bewaren en conflicten te vermijden.
 Open Skies overeenkomst, overeenkomst tussen twee landen of landengroepen (VS-EU) over het wederzijds openstellen van elkaars burgerluchtvaart of vrachtluchtvaart markt onder andere met betrekking tot landingsrechten. 
 OpenSkies, een dochtermaatschappij van luchtvaartmaatschappij British Airways